PRV har flera betydelser

 Patent- och registreringsverket
 PRV-motorn